

Cinema 
 Salto nel buio (Innerspace) – film del 1987 diretto da Joe Dante

Letteratura 
 Salto nel buio (Night Probe!) – romanzo di Clive Cussler del 2000
 Salto nel buio – racconto di Giancarlo Narciso contenuto nella racconta Il ritorno del Duca
 Un salto nel buio, libro di Mario Bonfantini;

Televisione 
 Salto nel buio – programma televisivo di Rete 4
 Salto nel buio (Wenn Kinder sterben wollen) – episodio della ottava stagione de Il commissario Rex
 Salto nel buio (The Pot Stirrer) – episodio della terza stagione di The O.C.
 Un salto nel buio (Tales from the Darkside) – serie televisiva statunitense
 Un salto nel buio – episodio di Beyblade Metal Fusion
 Un salto nel buio (Leap of Faith) – episodio della prima stagione di Melrose Place
 Un salto nel buio – episodio della nona stagione di Naruto: Shippuden